Hauck se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Markus Hauck
 Ferdinand Hauck